Carnosauria (que significa "lagartos carnívoros") é uma micro-ordem de dinossauros terópodes, característicos do período Cretáceo, mas presentes também no Jurássico. Os carnossauros, como são chamados os dinossauros pertencentes à ordem Carnosauria, viveram principalmente na América do Norte e na América do Sul. Os carnossauros se alimentavam de carne de outros dinossauros, caracterizando assim uma alimentação carnívora típica dos dinossauros terópodes. No entanto, suspeita-se que Carnosauria é um táxon “cesto de lixo” para terópodes de porte grande.

Taxonomia
A filogenia a seguir segue um trabalho de Rauhut e Pol (2019).

Ver também 
 Taxonomia dos dinossauros

Terópodes